Mondiali 2000 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 2000:

Aquathlon 
Campionati del mondo di aquathlon del 2000 – 3ª edizione

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 2000 – 51ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 2000 – 38ª edizione

BMX 
Campionati mondiali di BMX 2000 – 5ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 2000 – 49ª edizione

Calcio a 5 
Campionato mondiale di calcio a 5 2000 – 4ª edizione

Canoa polo 
Campionato mondiale di canoa polo 2000 – 4ª edizione

Canottaggio 
Campionati del mondo di canottaggio 2000 – 30ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 2000 – 97ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 2000 – 73ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 2000 – 45ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 2000 – 51ª edizione

Cricket 
Coppa del Mondo di cricket femminile 2000 – 7ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 2000 – 42ª edizione
Campionato mondiale di curling femminile 2000 – 22ª edizione

Duathlon 
Campionati del mondo di duathlon del 2000 – 11ª edizione

Duathlon long listance 
Campionati del mondo di duathlon long listance del 2000 – 4ª edizione

Endurance 
Campionato mondiale di Endurance (motociclismo) 2000 – 21ª edizione

Ginnastica aerobica 
Campionati mondiali di ginnastica aerobica 2000 – 6ª edizione

Hockey in-line 
Campionati mondiali di hockey in-line 2000 – 6ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio maschile 2000 – 64ª edizione
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio femminile 2000 – 6ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale femminile di hockey su pista 2000 – 5ª edizione

Ironman 
Campionati del mondo Ironman del 2000 – 24ª edizione

Karate 
Campionati mondiali di karate 2000 – 15ª edizione

Kendo 
Campionati mondiali di kendo 2000 – 11ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 2000 – 52ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 2000 – 52ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 2000 – 44ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 2000 – 37ª edizione
Campionato mondiale formula 1 motonautica inshore 2000 – 20ª edizione

Mountain bike 
Campionati del mondo di mountain bike 2000 – 11ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 2000 – 45ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 2000 – 90ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 2000 – 92ª edizione
Campionati mondiali di pattinaggio di velocità a rotelle 2000 – 39ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 2000 – 42ª edizione

Rally 
Campionato del mondo rally 2000 – 28ª edizione

Rugby a 13 
Coppa del Mondo di rugby a 13 2000 – 12ª edizione
Coppa del Mondo di rugby a 13 femminile 2000 – 1ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 2000 – 48ª edizione

Short track 
Campionati mondiali di short track 2000 – 25ª edizione

Skeleton 
Campionati mondiali di skeleton 2000 – 13ª edizione

Slittino 
Campionati mondiali di slittino 2000 – 34ª edizione

Slittino su pista naturale 
Campionati mondiali di slittino su pista naturale 2000 – 11ª edizione

Superbike 
Campionato mondiale Superbike 2000 – 13ª edizione

Supercross 
Campionato mondiale di supercross 2000 – 9ª edizione

Supersport 
Campionato mondiale Supersport 2000 – 2ª edizione

Trial 
Campionato mondiale di trial 2000 – 26ª edizione

Triathlon 
Campionati del mondo di triathlon del 2000 – 12ª edizione

Triathlon long distance 
Campionati del mondo di triathlon long distance del 2000 – 7ª edizione

Twirling 
Campionati mondiali di twirling 2000 – 21ª edizione

Volo con gli sci 
Campionati mondiali di volo con gli sci 2000 – 16ª edizione

Windsurf 
Campionati mondiali di windsurf 2000 – 17ª edizione

Winter triathlon 
Campionati del mondo di winter triathlon del 2000 – 4ª edizione